Николаенков — русская фамилия. Известные носители:
 Николаенков, Александр Игнатьевич (1920—1943) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Николаенков, Игорь Дмитриевич (1920—1947) — Герой Советского Союза.

См. также